Real Madrid C.F. este un club profesionist de fotbal din Madrid, Spania, care evoluează în La Liga.
Aceasta este lista cronologică a tuturor antrenorilor clubului, începând cu primul antrenor din anul 1910, până în prezent.

Primul antrenor al lui Real Madrid a fost Arthur Johnson, care a condus echipa timp de zece sezoane.

Cel mai de succes antrenor al lui Real Madrid, după trofee, a fost Miguel Muñoz, care a cucerit 9 titluri La Liga, 2 trofee Copa del Rey, 2 titluri Liga Campionilor UEFA și un trofeu Cupa Intercontinentală, în cei 15 ani de antrenorat la club. De asemenea el este antrenorul cu cea mai lungă perioadă de timp pe banca tehnică a Realului. Chilianul Manuel Pellegrini este cel mai de succes antrenor al lui Real Madrid în materie de procentajul victoriilor caree de 75%, în timp ce la polul opus e José Quirante cu cea mai mică rată (38.89%).

Lista antrenorilor

Informații corecte la data de 5 octombrie 2013. Doar meciurile oficiale sunt luate în calcul.

Note
A.  Meciurile din Campeonato Centro nu sunt considerate întrucât era un campionat regional

B.  Rata% este rotunjită la două zecimale

C.  Foști jucători ai clubului

D.  Primul antrenor al clubului

E.  Primul antrenor ce conduce un club spaniol și câștigă un trofeu european (Cupa Campionilor Europeni 1955-1956)

F.  Cele mai multe trofee câștigate și cel mai longeviv antrenor al clubului

Referințe

Real Madrid CF